

Persone

Cognome
 Donato Zoppo (1975) – saggista e conduttore radiofonico italiano
 Giorgio Del Zoppo (1285-1342) – condottiero italiano

Pseudonimo
 Benedetto di Bindo Zoppo, o Benedetto di Bindo (...-1417) – pittore italiano
 Carlo lo Zoppo, soprannome di Carlo II d'Angiò o Carlo II di Napoli ((1254-1309) – re di Napoli
 Cervo Zoppo (...-1877) – condottiero nativo americano dei Miniconjou
 Marco Zoppo, soprannome di Marco Ruggeri (1433-1478) – pittore italiano
 Pietro lo Zoppo, o Pietro VI, propr. Petru Șchiopul (1537-1594) – voivoda (principe) di Moldavia
 Rocco Zoppo, o Zoppi, nome d'arte di Giovan Maria di Bartolomeo Bacci di Belforte (1450-1510) – pittore italiano
 Sigiberto lo Zoppo, o Sigoberto lo Zoppo, o anche Sigeberto (...-509 circa) – re dei Franchi
 Zoppo di Gangi, soprannome di alcuni pittori italiani, in particolare di Gaspare Vazzano e Giuseppe Salerno
 Zoppo di Lugano, soprannome di Giovanni Battista Discepoli (1590 circa-1654 circa) – pittore svizzero-italiano

Altro
 Zoppo – affetto da zoppia

Altri progetti